Pecado de amor puede referirse a:

 Pecado de amor, telenovela venezolana de 1995;
 Pecado de amor, telenovela mexicana de 1978.
 Pecado de amor (1961), película española dirigida por Luis César Amadori.